В парному розряді жіночого тенісного турніру Prague Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Інес Горрочатегі і Патрісія Тарабіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Голарса і Кароліна Віс 6–2, 6–1.

Сіяні пари 

 Інес Горрочатегі /  Патрісія Тарабіні (campioni)
 Лінда Феррандо /  Петра Лангрова (1-ше коло)

 Наталія Медведєва /  Вілтруд Пробст (1-ше коло)
 Марія Ліндстрем /  Марія Страндлунд (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Prague Open